Osoby:
 Luís Figo – portugalski piłkarz

Inne:
 FIGO – Międzynarodowa Federacja Położników i Ginekologów

Zobacz też:
 Figö